Тёёлё (, ) — неофициальное название городской зоны Хельсинки, примыкающей к центру города с северо-запада и расположенной на восточном берегу залива Тёёлёнлахти . Делится на две части — южную («передний Тёёлё» — Эту-Тёёлё, ) и северную («задний Тёёлё» — Така-Тёёлё, ), которые являются официальными районами города. На юге Тёёлё граничит с Камппи, на севере — с Мейлахти и Лааксо, а также с Центральным парком.

См. также 
 Тёёлё (стадион)

Территориальное деление Хельсинки